Minimalisme peut désigner :
 minimalisme, un courant de l'art contemporain né dans les années 1960 aux États-Unis ;
 minimalisme, une approche philosophique et un mode de vie ;
 minimalisme en mode, un courant qui connaît son apogée dans les années 1990 ;
 musique minimaliste (ou répétitive), un courant de musique contemporaine apparu aux États-Unis au début des années 1960 ;
 minimalisme, programme de recherche de la linguistique générative ;
 minimalisme en informatique ;
 minimalistes, membres d'un courant du mouvement flamand qui plaident pour la protection de la langue et la culture flamande à l'intérieur de la Belgique ;
 minimalistes bibliques, personnes qui considèrent que la Bible n'est pas une source fiable pour l'étude de l'Israël antique ;
 Minimalisme, un livre de développement personnel publié en 2011 et écrit par Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus.